Niemcy:
 Völkershausen – dzielnica Vachy
 Völkershausen – dzielnica Wanfried